

Населені пункти та їхні частини

 Яськовиці — село в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Яськовиці — село в гміні Прушкув Опольського повіту Опольського воєводства
 Яськовиці — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Яськовиці — село в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Яськовиці — частина міста Ожеше в Міколовському повіті Сілезького воєводства

Примітки